The Clovers — американський музичний гурт, що співав у стилях ритм-енд-блюз та ду-воп і мав найвищу популярність у 1950-х роках. Головним хітом гурту став сингл Love Potion No. 9, який у 1959 році увійшов до популярного хіт-параду Billboard Hot 100. У 2002 році був включений до Зали слави вокальних гуртів, а 2003 року до Зали слави ду-вопа.

Дискографія

Сингли 
Rainbow Records
 1950: Yes Sir, That's My Baby / When You Come Back to Me

Atlantic Records
 1951: Don't You Know I Love You / Skylark
 1951: Needless / Fool, Fool, Fool
 1952: One Mint Julep / Middle Of The Night
 1952: Ting-A-Ling / Wonder Where My Baby's Gone
 1952: I Played the Fool / Hey Miss Fannie
 1953: Yes, It's You / Crawlin'
 1953: Here Goes A Fool / Good Lovin'
 1953: Comin' On / The Feeling Is So Good
 1954: Lovey Dovey / Little Mama
 1954: I've Got My Eyes On You / Your Cash Ain't Nothin' But Trash
 1954: I Confess / Alrighty Oh Sweetie
 1954: Blue Velvet / If You Love Me
 1955: Love Bug / In The Morning Time
 1955: Nip Sip / If I Could Be Loved By You
 1956: Devil Or Angel / Hey Doll Baby
 1956: Love, Love, Love / Your Tender Lips
 1956: From The Bottom Of My Heart / Bring Me Love
 1956: Baby Baby, Oh My Darling / A Lonely Fool
 1957: Here Comes Romance / You Good Looking Woman
 1957: I I I Love You / So Young
 1957: Down In The Alley / There's No Tomorrow
 1958: Wishing For Your Love / All About You

Poplar Records
 1958: The Gossip Wheel / Please Come On To Me
 1958: The Good Old Summertime / Idaho

United Artists Records
 1959: Old Black Magic / Rock And Roll Tango
 1959: Love Potion # 9 / Stay Awhile
 1960: One Mint Julep / Lovey
 1960: Easy Lovin' / I'm Confessin' That I Love You
 1960: Yes It's You / Burning Fire
 1961: Have Gun / The Honeydripper

Winley Records
 1961: Wrapped Up In A Dream / Let Me Hold You
 1962: Be My Baby / They're Rockin' Down The Street
 1962: Gotta Quit You / I Need You Now

Tiger Records
 1962: Bossa Nova, Baby / The Bossa Nova (My Heart Said) (Tippie & Clovers)

Примітки

Посилання 
 "When You Come Back To Me"/"Yes Sir That's My Baby" — the Clovers на Vocal Group Harmony 
 "Blue Velvet" — The Clovers на Vocal Group Harmony
 Clovers Discography  на Soulful Kinda Music
 The Clovers  на Vocal Group Hall of Fame

Музичні колективи, що з'явились 1946
Квартети
Музиканти Atlantic Records